Le tournoi de tennis d'Espagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 se dispute à Barcelone du 6 au .

Sandra Cecchini remporte le simple dames. En finale, elle bat Raffaella Reggi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Petra Delhees et Pat Medrado.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Espagne
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1985
Espagne
Compétition de tennis à Barcelone
Sport en Espagne en 1985
Tennis en mai 1985